Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni nagysáncon versenyszámát február 16-án rendezték Courchevelben. Az aranyérmet a finn Toni Nieminen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

2. ugrás

Összesítés

Források 

Síugrás az 1992. évi téli olimpiai játékokon